City Airport ist der Name folgender Flughäfen:

 Flugplatz Mannheim City, in Deutschland
 London City Airport, in England
 Flughafen Göteborg/Säve, in Schweden
 George Best Belfast City Airport, in Nordirland

Siehe auch:

 City Airport Train, in Wien
 Capital City Airport